Ghost Lake, village d'été en Alberta
 Ghost Lake, film de Jay Woelfel sorti en 2004